Ryota Miyagi es un personaje del manga Slam Dunk. Mide 1,68 m, pesa 59 kg y su posición es base; luce el número 7 en la camiseta del Shōhoku.

Historia 

Contrariamente a lo que se podría pensar, Miyagi, a pesar de su escasa estatura con 1 metro y 68 centímetros, se afianzó en el puesto de base titular, convirtiéndose solo en dos años en uno de los mejores en su puesto en el estado de Kanagawa, siendo superado solo por Shinichi Maki, el jugador más valioso del estado,y Kenji Fujima, de Shoyo.
 
En el manga, se ponen en evidencia sus dudas e inquietudes a causa de su estatura, pero Ayako consigue resolverlas recordándole que él es un maestro en el dribleo, lo más necesario para un jugador de baja estatura como él. Recupera varios balones durante los partidos y es muy rápido, sin embargo, su tiro lejano no es muy lúcido.

Al final del manga y después de que el Shōhoku venciera al Sannoh en el campeonato nacional, Ryota se convierte en el nuevo capitán del equipo en sustitución de Takenori Akagi.

Relación con otros personajes 

Ayako: Además de ser compañeros de salón, Ryota está profundamente enamorado de ella, y a menudo ha tratado de impresionarla con sus jugadas. Aunque en algún momento Miyagi intentó olvidarla acercándose a otras chicas, no tuvo éxito.

Hanamichi Sakuragi: Por un malentendido, Miyagi creyó que Hanamichi era novio de Ayako, y así empezaron los problemas entre los dos jóvenes, quienes tuvieron varios enfrentamientos durante los entrenamientos del equipo, hasta que, luego de una relajada charla en la que se dieron cuenta de que ambos cargaban con el dolor de los rechazos amorosos, y que ambos jugaban al basketball motivados por su amor a una mujer (Haruko en el caso de Sakuragi y Ayako en el de Miyagi), decidieron olvidar sus diferencias, y volverse amigos, al punto de que, en lugar de llamarse por sus apellidos (como la mayoría de los jugadores del equipo), se llaman por sus respectivos nombres. Pese a esto, Ryota no deja de enojarse cuando Hanamichi tiene conductas que ponen en situaciones incómodas al equipo, además de reconocer la arrogancia de su pelirrojo amigo, sin dudar en decírselo.

Mitsui: Los dos jóvenes problemáticos tuvieron un enfrentamiento, tras el cual, ambos fueron a parar al hospital. Como se sabe, Mitsui y su pandilla fueron a agredir al equipo de Shohoku, y aunque Ryota al principio se resistió a luchar, terminó haciéndoles frente a los amigos de Mitsui, pero cuando el conflicto terminó y Mitsui se reincorporó al equipo, ambos jóvenes olvidaron aquellas peleas.

Personajes de Slam Dunk

ca:Llista de personatges d'Slam Dunk#Ryota Miyagi